Het mannentoernooi golf op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats tussen 11 en 14 augustus. Hiermee maakte golf na 112 jaar haar rentree op het olympische programma. De laatste winnaar van een gouden golfmedaille op de Olympische Zomerspelen was de Canadees George Lyon in 1904.

De verschillen waren na drie rondes golf klein, maar toch lukte het de Brit Justin Rose om zijn voorsprong van één slag op de Zweed Henrik Stenson in de vierde ronde met verve te verdedigen en zelfs uit te breiden tot een voorsprong van twee slagen, waarmee hij de eerste olympische golfkampioen in 112 jaar werd. Met een goed eindschot, wat resulteerde in de sterkste slotronde van alle golfers, 63 slagen (acht onder par), legde de Amerikaan Matt Kuchar beslag op het brons.

Format 
De golfers speelden vier rondes van elk achttien holes. De golfer die de minste hoeveelheid slagen nodig had om deze vier rondes te lopen, was de winnaar.

Holelengtes en par

Voor de vier rondes van achttien holes die werden gespeeld, stond het totale par dus op 284 slagen.

Er namen 60 golfers uit 34 verschillende landen deel.

Afzeggingen 
De onderstaande golfers zagen af van deelname aan de Olympische Zomerspelen.

Deelnemers & Resultaten 

Dikgedrukte scores zijn de beste scores in de desbetreffende ronde.

Mannentoernooi, individueel